Türkiye 1. Ligi 1979/80 was het tweeëntwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Trabzonspor wist de titel met succes te verdedigen en was nu qua aantal titels de nummer drie van Turkije: alleen Fenerbahçe SK en Galatasaray SK hebben zijn vaker kampioen geworden. De prestatie van Trabzonspor is des te opmerkelijker omdat de club vier keer kampioen is geworden en pas zes jaar in de Süper Lig speelt. De grootmachten Galatasaray SK en Beşiktaş JK stelden met een 9de resp. 11 plaats ernstig teleur: Beşiktaş JK evenaarde het eigen diepterecord uit 1975/76, maar Galatasaray SK was nog nooit eerder zo laag geëindigd als nu.

Altay SK won de Beker van Turkije voor de tweede maal, maar een eindje verderop in İzmir was men treuriger gestemd: Göztepe SK, degradeerde voor de tweede maal. In zijn val nam de club Diyarbakırspor en Kayserispor mee; laatstgenoemde vereniging wist het verblijf in de Süper Lig ditmaal tot slechts één seizoen te beperken. De fans van de twee andere gepromoveerde clubs, de debutanten Rizespor en Gaziantepspor, konden echter tevreden zijn over de prestaties van hun helden.

De titel topscorer 1980 moesten Mustafa Denizli en Bahtiyar Yorulmaz samen delen: beiden wisten het net slechts 12 maal te vinden.

Kaart

Eindstand 1979/80

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1979/80

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Gaziantepspor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1978/79)
 Rizespor (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1978/79)
 Kayserispor (winnaar van de play-off van de 1. Lig 1978/79)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Boluspor (nummer 14 Süper Lig 1978/79)
 Samsunspor (nummer 15 Süper Lig 1978/79)
 MKE Kırıkkalespor (nummer 16 Süper Lig 1978/79)

Topscorers 1979/80

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1979/80